Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 6. bis 7. März 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Dubai